Asúnsolo ist der Familienname folgender Personen:

 Dolores del Río (Lolita Dolores Martínez Asúnsolo López Negrette; 1904–1983), mexikanische Filmschauspielerin
 Ignacio Asúnsolo (1890–1965), mexikanischer Bildhauer